Julia Görges e Petra Martić erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Al Habtoor Tennis Challenge 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nina Bratčikova e Darija Jurak che hanno battuto in finale Akgul Amanmuradova e Alexandra Dulgheru 6–4, 3–6, [10–6].

Teste di serie 

 Akgul Amanmuradova /  Alexandra Dulgheru (finale)
 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (campionesse)

 Andreja Klepač /  Urszula Radwańska (semifinali) 
 Noppawan Lertcheewakarn /  Varatchaya Wongteanchai (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Al Habtoor Tennis Challenge 2011